Open Sud de France 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Open Sud de France rozgrywany w dniach 22–28 lutego 2021 roku w Montpellier na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 323 970 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 we Francji
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19